Arnano ima više značenja:
 Arnano, Macerata
 Arnano, Siena